Janq'u Quta (aymara janq'u vit, quta sjö, också Jankho Khota, Jankho Kkota, Janko Khota, Janko Kota, Janccoccota, Janjojota, Janjoqota) kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Janq'u Quta (Batallas), Batallas, La Paz, Bolivia, 
 Janq'u Quta (El Alto), El Alto, La Paz, Bolivia, 

Robotskapade Boliviaförgreningar